

Села:
 Василькове — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Василькове — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Василькове — Полтавська область, Зіньківський район

Села:
 Василькове — Вітебська область, Сєнненський район, Немойтовська сільська рада
 Василькове — Вітебська область, Сєнненський район, Рясненська сільська рада
 Василькове — Вітебська область, Шарковщинський район
 Василькове — Гомельська область, Річицький район
 Василькове — Мінська область, Дзержинський район
 Василькове — Мінська область, Слуцький район
 Василькове — Могильовська область, Мстиславський район

Села:
 Василькове — Владимирська область, Суздальський район
 Василькове — Вологодська область, Бабаєвський район
 Василькове — Івановська область, Вичугський район
 Василькове — Івановська область, Пучезький район
 Василькове — Івановська область, Савинський район
 Василькове — Калінінградська область, Гур'євський міський округ
 Василькове — Калінінградська область, Зеленоградський район
 Василькове — Кіровська область, Совєтський район
 Василькове — Костромська область, Красносельський район
 Василькове — Костромська область, Макар'євський район
 Василькове — Костромська область, Нерехтський район
 Василькове — Костромська область, Щигровський район

Див. також 
 Васильків (значення)
 Василькове поселення трипільської культури
 Васильково (Ленінградська область)